Brownsville může být:

Brownsville (Kalifornie)
Brownsville (Florida)
Brownsville (Illinois)
Brownsville (Indiana)
Brownsville (Kentucky)
Brownsville (Maryland)
Brownsville (Minnesota)
Brownsville (Mississippi)
Brownsville (Brooklyn)
Brownsville (Ohio)
Brownsville (Oregon)
Brownsville (Pensylvánie)
Brownsville (Tennessee)
Brownsville (Texas)
Brownsville (Vermont)
Brownsville (Washington)
Brownsville (Wisconsin)